DDS может означать:

 Data Design System, производитель DDS-CAD программ
 Data Distribution Service, стандарт от Object Management Group.
 Dewey Decimal System — система каталогизации книг
 Digital Data Service — торговая марка компании AT&T, используемая для обозначения линий передачи данных с полосой от 2 400 до 56 000 бит/с. Используется также за пределами США для обозначения линий 64-128 Кбит/с и выше
 Digital Data Storage — стандарт хранения данных на магнитной плёнке DAT
 Direct Digital Synthesizer, Цифровой синтезатор сигналов
 DirectDraw Surface, формат хранения изображений в DirectX
 Direction de la documentation et de la sécurité — чадская спецслужба при правлении Хиссена Хабре
 Downhill Drive Support — см. Система помощи при спуске
 Dry Deck Shelter — док-камера для подводных лодок США
 Duck Drum Systems — кастомные барабаны и комплектующие для ударных установок, производство Россия (Калуга)